Студент:

 Студент — учащийся высшего, в некоторых странах и среднего учебного заведения, в России только учащиеся вузов.

 Фильмы
 «Студент» — фильм-драма, Казахстан, 2012 год. Режиссёр — Дарежан Омирбаев.
 «Студенты» — комедийный телесериал (132 серии), транслировался в 2005—2006 годах на РЕН ТВ.
 «Студенты» () — мультсериал-ситком (13 эпизодов), транслировался в 2001 году на MTV.

 География
 Студент — гора в главном хребте Карпат на границе Польши и Словакии.

 Прочее
 «Студент» — бронепоезд Белого движения в ходе Гражданской войны в России 1917−1922 гг.
 «Студент»  — рассказ Антона Павловича Чехова, опубликованный в 1894 году.
 «Студенты» — повесть Гарина-Михайловского из тетралогии «Детство Тёмы» — «Гиманазисты» — «Студенты» — «Инженеры».

Student 
 Johann-Christoph Student — немецкий врач, профессор, специалист паллиативной медицины и психотерапевт.
 Kurt Arthur Benno Student — германский генерал-полковник, участник Первой и Второй мировых войн.
 Student (Стьюдент) — псевдоним Уильяма Госсета, британского учёного-статистика.

См. также 
 
 Биосвязь-Студент